Правительство Лёвена () — кабинет министров Королевства Швеция. Это коалиционное правительство, состоящее из двух партий: Социал-демократической и Зелёных. По результатам парламентских выборов, правительство было утверждено королём Швеции Карлом XVI Густавом 3 октября 2014 года после первого заседания в Королевском дворце в Стокгольме.

Должности 
|}

Соотношение 
Соотношение членов партий в правительстве:

Примечания

Ссылки 
 Правительство Швеции . Официальный сайт

Правительство Швеции
Политика Швеции
Государственное устройство Швеции
Коалиционные правительства
Созданные в 2014 году в Швеции
Правительства Швеции
Лёвен